Il termine xenotime può riferirsi alle seguenti specie mineralogiche:
 Xenotime-(Y)
 Xenotime-(Yb)